Le Championnat du monde mixte de curling 2016 (nom officiel : World Mixed Curling Championship) est le  du monde mixte de curling.

Il est organisé en Russie dans la ville de Kazan au Sport Palace du 14 au .

Avec 37 nations participantes, Andorre, Croatie, Corée du Sud et les Pays-Bas participent pour la première fois à cet évènement, tandis que la Chine, Israël et la Lituanie ne participent pas cette fois.

Équipes 
Les équipes sont composées comme suit:

Groupe A

Groupe B

Groupe C

Groupe D

Groupe E

Classement Round Robin

Résultats des sessions 
Les heures indiquées correspondent au créneau d'Heure de Moscou (UTC+3)

Groupe A

Samedi 15 octobre
Session 3
- 12h00

Session 4
- 16h00

Session 4
- 16h00

Session 5
- 20h00

Dimanche 16 octobre
Session 6
- 08h00

Session 7
- 12h00

Session 8
- 16h00

Session 9
- 20h00

Lundi 17 octobre
Session 10
- 08h00

Session 12
- 16h00

Session 12
- 16h00

Session 12
- 16h00

Mardi 18 octobre
Session 14
- 08h00

Session 14
- 08h00

Session 16
- 16h00

Mercredi 19 octobre
Session 18
- 08h00

Session 18
08h00

Session 20
- 16h00

Jeudi 20 octobre
Session 22
- 08h00

Session 22
- 08h00

Session 22
- 08h00

Groupe B

Samedi 15 octobre
Session 2
- 08h00

Session 2
- 08h00

Session 4
- 16h00

Session 5
- 20h00

Dimanche 16 octobre
Session 6
- 08h00

Session 7
- 12h00

Session 8
- 16h00

Session 8
- 16h00

Lundi 17 octobre
Session 10
- 08h00

Session 10
- 08h00

Session 12
- 16h00

Session 13
- 20h00

Mardi 18 octobre
Session 15
- 12h00

Session 16
- 16h00

Session 17
- 20h00

Mercredi 19 octobre
Session 19
- 12h00

Session 19
- 12h00

Session 19
- 12h00

Session 21
- 20h00

Jeudi 20 octobre
Session 22
- 08h00

Session 22
- 08h00

Groupe C

Vendredi 14 octobre
Session 1
- 18h30

Samedi 15 octobre
Session 2
- 08h00

Session 3
- 12h00

Session 4
- 16h00

Session 4
- 16h00

Dimanche 16 octobre
Session 6
- 08h00

Session 8
- 16h00

Session 9
- 20h00

Session 9
- 20h00

Lundi 17 octobre
Session 11
- 12h00

Session 13
- 20h00

Session 13
- 20h00

Mardi 18 octobre
Session 14
- 08h00

Session 16
- 16h00

Session 17
- 20h00

Mercredi 19 octobre
Session 18
- 08h00

Session 18
- 08h00

Session 20
- 16h00

Session 21
- 20h00

Jeudi 20 octobre
Session 23
- 12h00

Session 23
- 12h00

Groupe D

Vendredi 14 octobre
Session 1
- 18h30

Session 1
- 18h30

Session 1
- 18h30

Samedi 15 octobre
Session 3
- 12h00

Session 5
- 20h00

Session 5
- 20h00

Session 5
- 20h00

Dimanche 16 octobre
Session 7
- 12h00

Session 8
- 16h00

Session 9
- 20h00

Session 9
- 20h00

Lundi 17 octobre
Session 11
- 12h00

Session 11
- 12h00

Session 12
- 16h00

Session 13
- 20h00

Mardi 18 octobre
Session 15
- 12h00

Session 15
- 12h00

Session 16
- 16h00

Session 17
- 20h00

Session 17
- 20h00

Mercredi 19 octobre
Session 19
- 12h00

Session 19
- 12h00

Session 21
- 20h00

Session 21
- 20h00

Jeudi 20 octobre
Session 24
- 16h00

Session 24
- 16h00

Session 24
- 16h00

Session 24
- 16h00

Groupe E

Vendredi 14 octobre
Session 1
- 18h30

Samedi 15 octobre
Session 2
- 08h00

Session 2
- 08h00

Session 3
- 12h00

Session 3
- 12h00

Dimanche 16 octobre
Session 6
- 08h00

Session 6
- 08h00

Session 7
- 12h00

Session 7
- 12h00

Lundi 17 octobre
Session 10
- 08h00

Session 10
- 08h00

Session 11
- 12h00

Session 11
- 12h00

Session 13
- 20h00

Mardi 18 octobre
Session 14
- 08h00

Session 14
- 08h00

Session 15
- 12h00

Session 15
- 12h00

Session 16
- 16h00

Session 17
- 20h00

Mercredi 19 octobre
Session 18
- 08h00

Session 20
- 16h00

Session 20
- 16h00

Session 21
- 20h00

Jeudi 20 octobre
Session 23
- 12h00

Session 23
- 12h00

Session 23
- 12h00

Session 24
- 16h00

Tie-breaker
Jeudi , 20h00

Play-offs

Tableaux des tournois

Huitième de finale
Vendredi , 09h30

Vendredi , 13h30

Quart de finale
Vendredi , 19h00

Demi-finale
Samedi , 09h00

Médaille de Bronze
Samedi , 14h00

Médaille d’Or
Samedi , 14h00

Références

Liens externes

2016
Curling mixte
Monde mixte 2016
Sport en Russie en 2016
Sport en octobre 2016
Championnat du monde en Russie
Événement sportif à Kazan